

Важнейшие события 
 Христианство фактически становится государственной религией в Римской империи (380; Никейский Символ веры; . II Вселенский собор (381 год; I Константинопольский) издаёт Послание (7 правил).
 Государство Северная Вэй (386—534) образовано в результате объединения Северного Китая племенем Тоба.  (383).

Культура 
 Симмах (ок. 340 — ок. 402) считался лучшим оратором Рима.
 Папа римский Дамасий I на соборе в Риме утвердил канон Священного Писания (382).
 Иероним Стридонский (342 — ок. 420) — создатель перевода Библии на латинский язык (Вульгата).

Государственные деятели 
 Магн Максим — император-узурпатор в западной части Римской империи (383—388).
 Чандрагупта II — правитель Империи Гупта (ок. 375 — ок. 415), период его правления часто называют «золотым веком» Индии.

См. также

Примечания 

380-е годы